Psophodidae  — семейство воробьиных птиц. Включает 5 видов.

Традиционно представителей Psophodidae (роды Androphobus и Psophodes) вместе с родами Cinclosoma, Ptilorrhoa, Ifrita, Eupetes и Melampitta объединяли в семейство флейтистовых (Eupetidae). Исследования 2007 и 2009 годов показали, что роды Androphobus, Psophodes, Cinclosoma, Ptilorrhoa не являются близкими с родом Eupetes, поэтому их выделили сначала в семейство Cinclosomatidae, но почти сразу Androphobus и Psophodes выделили в семейство Psophodidae. Некоторые авторы все же сближают эти четыре рода в одно семейство, тогда приоритетным должно быть название Psophodidae.

Psophodidae распространены в Австралии и на западе Новой Гвинеи. Обитают в различных средах: от тропических лесов до засушливого буша.

Птицы длиной 19—31 см. Окраска оперения оливково-зелёного или коричневого цвета. На голове имеется хохол.

Наземные птицы, летают неохотно, предпочитая бегать. Питаются насекомыми и другими мелкими беспозвоночными, за которыми охотятся на земле. Изредка могут поедать семена. Чашеобразное гнездо строят среди кустарников или на земле. Откладывают два—три яйца.

Систематика

Примечания 

Семейства птиц
Воробьинообразные